Kirowez () ist eine Traktorenmarke der Kirowwerke (bis 1934 Putilow-Werke) in Sankt Petersburg. International benutzt die Firma die englische Transkription Kirovets, andere bekannte Schreibweisen sind Kirowetz oder Kirovetz. Der Hersteller firmiert heute unter ZAO Petersburger Traktorenwerk.

Mit der Traktorenproduktion wurde auf Beschlüsse von Lenin hin 1926 begonnen. Bis 1932 fertigte das Werk in Lizenz von Ford deren Traktor Typ F unter dem Namen Fordson-Putilowez. Ab 1934 wurde der Name Kirow-Werk verwendet. Ab diesem Zeitpunkt hergestellte Traktoren wurden mit der Markenbezeichnung Kirowez versehen.

Ab 1962 wurde der schwere Traktor K-700 hergestellt, dessen Grundaufbau bei den Folgemodellen übernommen wurde. Seit 1962 wurden über 400.000 Schlepper produziert. Aktuelles Modell ist der K-744, der mit Leistungen von 250 bis 420 PS angeboten wird.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website des Unternehmens (russisch)
 Kirovetz ZA/TRA Pulling-Team

Produzierendes Unternehmen (Russland)
Traktorenhersteller
Baumaschinenhersteller
Unternehmen (Sankt Petersburg)